Собриньо — бразильская фамилия. Известные носители:
 Адемир Собриньо (род. 1953) — бразильский военачальник.
 Тарсизио Магальянс Собриньо (1935—2021) — бразильский актёр.
 Жермано Боеттчер Собриньо (1911—1977) — бразильский футболист.